Всемирный торговый центр, World Trade Center — название офисных зданий.

 Всемирный торговый центр — комплекс из семи зданий в Нью-Йорке, открытый в 1973 году. 11 сентября 2001 года комплекс был разрушен в результате террористических атак.
 Всемирный торговый центр 1 — центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра, строящегося в нижнем Манхэттене (на месте разрушенного ВТЦ).
 Бахрейнский всемирный торговый центр — комплекс двойных башен в Манаме, Бахрейн. Построен в 2008 году.
 Всемирный торговый центр (Коломбо) - комплекс двух зданий, самое высокое законченное здание в Шри-Ланке.
 Всемирный торговый центр (Рига) – офисное здание в Риге, Латвия.

См. также 
 Всемирный финансовый центр (значения)
 Центр международной торговли (значения)
 Торговый центр (значения)